Königsgraben ist ein Gewässername:
 Königsgraben (Eder)
 Königsgraben (Havel)
 Königsgraben (Wümme)

Siehe auch:
 Königsbach
 Königsgrab
 Königgraben